Veletos puede hacer referencia a:

Veletos un grupo de tribus medievales que habitaron la región de Pomedaria, la actual Alemania.

 Veletos o corniveletos término con el que se denomina en tauromaquia a un tipo de toros.